est une compilation de Joni Mitchell, sortie le .

L'album  s'est classé  au Top Rock Albums.

Liste des titres

Notes et références

Album de Joni Mitchell
Compilation musicale sortie en 2014
Album de jazz canadien
Album publié par Asylum Records
Album publié par Nonesuch Records
Album publié par Reprise Records
Album publié par Rhino Records